Клепалова  — деревня составе Верхнеаремзянского сельского поселения Тобольского района Тюменской области.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района